Cyproniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Robby August Kossmann 1884. Cyproniscus ingår i familjen Cyproniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Cyproniscus